What’s Love Got to Do with It? steht für:

 What’s Love Got to Do with It, Popsong von Tina Turner (1984)
 Tina – What’s Love Got to Do with It?, US-amerikanische Filmbiografie von Brian Gibson (1993)
 What’s Love Got to Do with It? (2022), britischer Spielfilm von Shekhar Kapur